Lin Li – ginnasta cinese
Lin Li – nuotatrice cinese
Lin Li – pallavolista cinese